Auf Bewährung ist der Titel folgender Filme:
 Auf Bewährung (1980), US-amerikanisches Filmdrama
 Auf Bewährung (1994), US-amerikanischer Gefängnisfilm